Трес-Мариас () — топоним в Бразилии:

 Трес-Мариас — микрорегион, штат Минас-Жерайс.
 Трес-Мариас — муниципалитет, штат Минас-Жерайс.
 Трес-Мариас — искусственное озеро на реке Сан-Франсиску.